Голицынская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Голицынская волость (Нижнеломовский уезд) — в составе Пензенской губернии, Нижнеломовский уезд
 Голицынская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии, Аткарский уезд
 Голицынская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии, Сердобский уезд
 Голицынская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Козловский уезд